Magdaleniec ist ein polnischer Ortsname:
 Magdaleniec (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Magdalenz, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Magdaleniec (Rojewo), Dorf im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1920 und 1939 bis 1945; Erika, Kreis Hohensalza, Wartheland